La Rue sans nom est un roman écrit par Marcel Aymé en 1930.
 La Rue sans nom est un film réalisé par Pierre Chenal en 1934, adapté du précédent.

Voir aussi 
 Where the Streets Have No Name
 La « rue Sans Nom » à La Gonterie-Boulouneix, en Dordogne, France.